Eros er flertydigt.

 Kærlighedens gud i græsk mytologi. Se Eros (gud).
 Også græsk ord for kærlighed. Se eros (kærlighed).
 Eros er også navnet på en asteroide. Se Eros (asteroide).

Se også
De græske guders familietræ
Græsk mytologi